Neowise kan syfta på:

 Neowise - ett rymdteleskop, tidigare kallat Wide-field Infrared Survey Explorer
 C/2014 C3 (NEOWISE) - en komet
 P/2014 L2 (NEOWISE) - en komet
 C/2014 N3 (NEOWISE) - en komet
 P/2015 J3 (NEOWISE) - en komet
 C/2015 X8 (NEOWISE) - en komet
 C/2015 YG1 (NEOWISE) - en komet
 C/2016 B1 (NEOWISE) - en komet
 C/2016 C2 (NEOWISE) - en komet
 C/2016 U1 (NEOWISE) - en komet
 C/2017 C1 (NEOWISE) - en komet
 C/2018 EN4 (NEOWISE) - en komet
 C/2018 N1 (NEOWISE) - en komet
 C/2019 H1 (NEOWISE) - en komet
 C/2019 L2 (NEOWISE) - en komet
 C/2020 F3 (NEOWISE) - en icke-periodisk komet